Liga Mistrzyń piłkarek ręcznych (oficjalna nazwa: EHF Champions League) – najważniejsze i najbardziej prestiżowe międzynarodowe rozgrywki klubowe piłki ręcznej mężczyzn w Europie. Rozgrywane corocznie (co sezon) przez najlepsze kluby państw kontynentu europejskiego, których federacje zrzeszone są w Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej EHF.

Historia 
Ligę Mistrzów piłkarek ręcznych utworzono w 1994, pod angielskojęzyczną nazwą EHF Champions League. Wcześniej, najbardziej prestiżowe rozgrywki w Europie nosiły nazwę - Puchar Mistrzyń, którego pierwsza edycja odbyła się w sezonie 1960/1961. Za organizację oraz odpowiednie funkcjonowanie kolejnych edycji rozgrywek pozostaje odpowiedzialna Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej (ang. EHF). Zwyciężczyniami pierwszej edycji Ligi Mistrzyń w sezonie 1993/1994 były piłkarki austriackiego Hypo Niederösterreich. W finałowym dwumeczu pokonały węgierski Vasas Budapeszt 45-39. 
Do tej pory najlepiej spisują się kluby duńskie: Viborg HK - 2 zwycięstwa, Slagelse DT - 3 zwycięstwa. Natomiast najwięcej zwycięstw odnotowała drużyna Hypo Niederösterreich - 4.

System gry 
W pierwszej rundzie kwalifikacyjnej w fazie grupowej Ligi Mistrzyń znajduje się 6 drużyn, podzielonych na dwie grupy. Drużyny z pierwszych miejsc awansują do drugiej rundy kwalifikacyjnej, uzupełniając stawkę 16 drużyn podzielonych na 4 grupy. 4 najlepsze zespoły z pierwszych miejsc awansują do fazy grupowej, gdzie występuje 16 najlepszych drużyn Europy również podzielonych na 4 grupy.
Rozgrywki w fazie grupowej toczą się systemem mecz-rewanż. Po zakończeniu tej rundy, po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy awansują do II fazy, tworząc dwie kolejne grupy po 4 zespoły. Rozgrywki także toczą się system mecz-rewanż. Drużyny, które w fazie grupowej w swoich grupach zajęły 3 miejsce zostają dołączone do rozgrywek Pucharu Zdobywców Pucharów, gdzie mogą kontynuować występy na międzynarodowej arenie.
Następnie 4 zespoły awansują do półfinałów, po dwa najlepsze z dwóch grup. Drużyny o lepszym stanie bramek w dwumeczu awansują do finału. O zwycięstwie w finale także decyduje stan bramek w dwumeczu. Półfinały i finał są rozgrywane systemem mecz-rewanż. Nie rozgrywa się meczu o 3 miejsce.

Edycje

Linki zewnętrzne 
 Oficjalny serwis Ligi Mistrzów